Die Abgeordneten des ernannten nordrhein-westfälischen Landtags in der 1. Ernennungsperiode vom 26. September 1946 bis zum 28. November 1946. Die SPD hatte als stärkste Fraktion 71 Mandate, die CDU 66, die KPD 34 das Zentrum 18, die FDP 9 Sitze, und zwei Sitze hielten Parteilose.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 
Landtagspräsident:
Ernst Gnoß (SPD)

Fraktionsvorsitzende:
 SPD: Fritz Henßler
 CDU: Konrad Adenauer
 KPD: Josef Ledwohn
 Zentrum: Bernhard Reismann
 FDP: Friedrich Middelhauve

Abgeordnete

Literatur 
 50 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 1996.
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

Einzelnachweise 

 #1 Ernannten Landtages